Wrath Tour 2009-2010 — другий живий альбом американської групи Lamb of God.

Композиції 
 The Passing - 1:58
 In Your Words - 5:23
 Set to Fail - 3:46
 Walk With Me In Hell - 5:12
 Hourglass - 4:00
 Now You've Got Something To Die For - 3:39
 Ruin - 3:54
 As The Palaces Burn - 2:24
 Blacken The Cursed Sun - 5:26
 Laid to Rest - 3:50
 Redneck - 3:42
 Black Label - 4:51

Джерела 
 Wrath Tour 2009-2010  last.fm

Альбоми Lamb of God